Оро́зов () — киргизская фамилия. Известные носители:

 Орозов, Карамолдо (1883—1960) — киргизский традиционный музыкант и певец, комузист.
 Орозов, Шейше (1912—1959) — киргизский дирижёр и педагог.